Вирджил Фокс (; , , Иллинойс — , , Флорида) — американский органист.

Биография 
Исполнитель-вундеркинд, Фокс начал играть на органе во время церковной службы в возрасте 10 лет, в 14 дал первый концерт перед огромной аудиторией школьников в одном из учебных заведений Цинциннати. В 1926—1930 годах учился в Чикаго у Вильгельма Миддельшульте, затем в течение года прошёл курс Консерватории Пибоди. Среди наставников Фокса был также Марсель Дюпре.

С 1936 году Фокс стал органистом одной из пресвитерианских церквей Балтимора и начал преподавать в Консерватории Пибоди. В 1938 году состоялись его гастроли в Великобритании и Германии, в ходе которых он стал первым ненемецким исполнителем, давшим в Лейпциге концерт на органе Церкви Святого Фомы, в которой двумя столетиями раньше работал Иоганн Себастьян Бах. С началом Второй мировой войны Фокс ушёл в отставку с поста церковного органиста и начал давать концерты для военнослужащих, к 1946 году записав на свой счёт около 600 выступлений. Демобилизовавшись, Фокс в до 1965 года занимал пост титулярного органиста известной Риверсайдской церкви в Нью-Йорке, а затем полностью посвятил себя концертной деятельности.

Наибольшую известность принесли Фоксу концертные туры 1970—1975 годах, проводившиеся под названием «Heavy Organ» (буквально «тяжёлый орган», с аллюзией на новейшее музыкальное течение Heavy metal). Используя перевозной электроорган, Фокс выступал с академическим репертуаром в концертных залах, предназначенных для поп- и рок-музыки, — в частности, серия открылась 1 декабря 1970 года программой, целиком состоящей из сочинений Баха, в знаменитом выступлениями Джими Хендрикса, Grateful Dead, Jefferson Airplane и т. п. концертном зале ; по воспоминаниям очевидца, «он выглядел как Элтон Джон органа — с диковинной бабочкой, в пёстром пиджаке, украшенном бликующим шёлком, с фальшивыми бриллиантами на пятках органных ботинок». Фокс также выступал в многочисленных телевизионных шоу. Исполнительский стиль Фокса был нацелен на всемерную популяризацию классической музыки в аудиториях, обычно от неё далёких. Его манера встречала резкую критику пуристов, особенно сторонников исторического исполнительства, на которую Фокс отвечал с неменьшей резкостью: «Эти люди настолько бездарны, что просто вынуждены прятаться за всю эту ерунду — иначе им в дом музыки не войти!»

За месяц до смерти от рака простаты Фокс в последний раз выступил перед публикой в сопровождении Далласского симфонического оркестра. Память о Фоксе остаётся живой: его записи 1950—60-х годах перевыпущены на CD, мемориальный концерт в Риверсайдской церкви к 20-летию его смерти собрал около 1500 слушателей. Сборник воспоминаний о Фоксе издан в 2002 году; в этой книге, как отмечает один из рецензентов, «гомосексуальность Фокса и её влияние на его жизнь рассматриваются с достойной восхищения прямотой».

Примечания

Ссылки 
 The Virgil Fox Legacy
 The Virgil Fox Society
 Friends of Virgil Fox

Органисты США
Академические музыканты США
Умершие от рака предстательной железы
Исполнители RCA Victor
Выпускники Института Пибоди (Университет Джонса Хопкинса)